Ein Buchstabendreher ist

 ein Rechtschreibfehler oder Tippfehler, bei dem zwei Buchstaben vertauscht wurden
 ein Spoonerismus, eine meist humoristische Vertauschung von Wortanfängen, die im Schüttelreim zum Einsatz kommt